Santa Teresa - fikcyjne miasto w Kalifornii, wzorowane na Santa Barbara. Miejsce akcji wielu powieści Rossa Macdonalda. Tę sama nazwę wykorzystuje Sue Grafton w serii o Kinsey Millhone. Nazwa Santa Teresa jest pochodzenia hiszpańskiego  i oznacza św. Teresę.

Roberto Bolaño umieścił swoje miasto Santa Teresa z powieści 2666' w północnym Meksyku, jest to odpowiednik Ciudad Juárez.

Fikcyjne miasta